Afriyie Acquah – calciatore ghanese, nato nel 1992
 Edward Acquah – calciatore ghanese, nato nel 1935
 Oliver Acquah – calciatore ghanese, nato nel 1946
 Samuel Acquah – calciatore ghanese, nato nel 1943